Натуральне число 1406
 1406 рік до нашої ери
 1406 рік нашої ери